Сокращение МЖГ может означать:
 Механика жидкости и газа (гидродинамика) — раздел физики сплошных сред и гидроаэродинамики, изучающий движение идеальных и реальных жидкостей и газов.
 Магнитожидкостный герметизатор, или магнитожидкостное уплотнение — механическое уплотнение, в котором роль уплотняющего элемента выполняет магнитная жидкость.